Ligusticum tenuissimum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Takenoshin Nakai, och fick sitt nu gällande namn av Masao Kitagawa. Ligusticum tenuissimum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
tenuissimum